Беклемишево — название населённых пунктов.

России 
 Беклемишево — село в Читинском районе Забайкальского края.
 Беклемишево — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Беклемишево — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Беклемишево — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Беклемишево — село в Вешкаймском районе Ульяновской области.
 Беклемишево — посёлок при железнодорожной станции в Ростовском районе Ярославской области.
 Беклемишево — железнодорожная станция  Ярославского региона Северной железной дороги.

См. также 
 Беклемищево